Le titre Le Lièvre et la Tortue peut faire référence à :
Le Lièvre et la Tortue (1668), l'une des fables de Jean de La Fontaine (Le Lièvre et la Tortue sur Wikisource), lui-même ayant repris une fable d'Ésope ;
Le Lièvre et la Tortue (1935) (The Tortoise and the Hare), dessin animé des Silly Symphonies par les studios Disney, réalisé par Wilfred Jackson ;
Le Lièvre et la Tortue (1943) (Tortoise Wins by a Hare), dessin animé Merrie Melodies des studios Warner Bros, réalisé par Bob Clampett ;
Le Lièvre et la Tortue (1974), un jeu de société.

Voir aussi
 Algorithme du lièvre et de la tortue, un algorithme de Floyd.
 
 Paradoxe d'Achille et de la tortue, un des paradoxes de Zénon.

Lapin ou lièvre dans la culture
Tortue dans la culture